Immelman ist der Familienname folgender Personen:

 Niel Immelman (* ?), südafrikanischer Pianist und Musikpädagoge
 Trevor Immelman (* 1979), südafrikanischer Golfspieler
 Willem Hendrik Immelman (1904–20. Jahrhundert), Politiker und Manager in Südwestafrika

Siehe auch:
 Immelmann